«Курьер» () — боевик режиссёра Хани Абу-Ассада, в главной роли Джеффри Дин Морган. Премьера в США состоялась 31 мая 2012 года.

Сюжет 
Курьер-сорвиголова, преследуемый по всей стране коррумпированными полицейскими и конкурирующими криминальными авторитетами, должен доставить чемодан известной фигуре преступного мира, местонахождение которой никому неизвестно.

В ролях 
 Джеффри Дин Морган — Курьер
 Микки Рурк — Максвелл
 Джози Хо — Анна
 Тиль Швайгер — агент ФБР
 Лили Тейлор — Миссис Капо
 Мигель Феррер — мистер Капо
 Марк Марголис — Ститч

Съёмки 
Съёмки проходили в Лас-Вегасе и Новом Орлеане.

В 2008 году, когда режиссёром фильма числился Рассел Малкэхи, на главную роль рассматривался Эдриен Броуди.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Детективные фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы Хани Абу-Ассада
Фильмы США 2012 года